Aviemore (Schotland), een plaats in de Schotse Hooglanden
Aviemore (schip, 1920), een Brits stoomvrachtschip